Hof ten Berg (Ternat) - een beschermde vierkantshoeve in Ternat
 Hof ten Berg (Sint-Genesius-Rode) - een beschermde hoeve in Sint-Genesius-Rode
 Hof ten Berg (Woluwe) - een beschermde voormalige hoeve in Sint-Lambrechts-Woluwe
Zie ook: Hof ten Berge (doorverwijspagina)